Stadion – miara
 Stadion – bieg
 Stadion – obiekt sportowy
 Stadion – polski tygodnik
 Stadion – osiedle w Starachowicach
 Stadion – stacja metra w Wiedniu
 Stadion – stacja metra w Sztokholmie
 Stadion Narodowy – stacja metra w Warszawie
 Johann Philipp von Stadion (zm. 1824) – austriacki minister spraw zagranicznych
 Franz Stadion (zm. 1853) – austriacki minister spraw wewnętrznych, gubernator Galicji
 Warszawa Stadion – stacja kolejowa w Warszawie
 Białystok Stadion – przystanek osobowy w Białymstoku
 Gołdap Stadion – stacja kolejowa w Gołdapi